3-тя дивізія→4-та дивізія→5-та дивізія
4-та дивізія — найменування дивізій у багатьох країнах у різні часи.

За родом військ

Авіаційні 
 4-та гвардійська авіаційна дивізія далекої дії (СРСР)
 4-та гвардійська бомбардувальна авіаційна дивізія (СРСР)
 4-та гвардійська винищувальна авіаційна дивізія (СРСР)
 4-та гвардійська штурмова авіаційна дивізія (СРСР)
 4-та авіаційна дивізія (Третій Рейх)
 4-та винищувальна дивізія (Третій Рейх)

Війська ППО 
 4-та зенітна артилерійська дивізія (Велика Британія)
 4-та зенітна артилерійська дивізія (СРСР)
 4-та гвардійська зенітна артилерійська дивізія (СРСР)
 4-та зенітна дивізія (Третій Рейх)

Гірські 
 4-та гірсько-піхотна дивізія (Третій Рейх)

Кавалерійські 
 4-та кавалерійська дивізія (Російська імперія)
 4-та гвардійська кавалерійська дивізія (СРСР)
 4-та кавалерійська дивізія (Німецька імперія)
 4-та кавалерійська дивізія (Третій Рейх)

Морської піхоти 
 4-та дивізія морської піхоти (США)

Піхотні, стрілецькі 
 4-та піхотна дивізія (Британська Індія)
 4-та піхотна дивізія (Велика Британія)
 4-та піхотна дивізія «Ліворно»
 4-та піхотна дивізія (Канада)
 4-та піхотна дивізія (Німецька імперія)
 4-та піхотна дивізія (Третій Рейх)
 4-та піхотна дивізія (Російська імперія)
 4-та гвардійська стрілецька дивізія (СРСР)
 4-та піхотна дивізія (США)
 4-та авіапольова дивізія (Третій Рейх)
 4-та поліцейська панцергренадерська дивізія СС
 4-та Київська стрілецька дивізія Армії УНР
 4-та дивізія НГ (Україна)
 4-та піхотна дивізія (Франція)

Повітряно-десантні 
 4-та гвардійська повітряно-десантна дивізія (СРСР)
 4-та парашутна дивізія (Третій Рейх)

Танкові 
 4-та танкова дивізія (РФ)
 4-та бронетанкова дивізія (США)
 4-та танкова дивізія (Третій Рейх)
 4-та танкова дивізія (Франція)